Pfistermeister steht für

 einen Handwerksmeister eines bestimmten Bäckerberufs, siehe Pfister

Pfistermeister ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Seraph von Pfistermeister (1820–1912), Hofsekretär und Staatsrat im Königreich Bayern
 Karl von Pfistermeister (1866–1939), Theologe 
 Ursula Pfistermeister (1932–2012), deutsche Sachbuchautorin und Fotografin